Nerl est le nom de deux cours d'eau du bassin de la Volga en Russie :

Nerl, affluent de la Volga ;
Nerl, affluent de la Kliazma.